Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 641 dans le monde.

 Route européenne 641 traversant l’Allemagne et l’Autriche
 Route régionale 641 en Finlande
 Route nationale 641 en France
 Autoroute A641 en France